José Arrau puede hacer referencia a:
 José Arrau y Estrada (1774-1818), pintor y escritor español.
 José Arrau y Barba (1802-1872), pintor español, hijo del anterior.